

Patronyme 
 Christian Goutierre (1932-1986), colonel mort pour la France à Beyrouth.

Pseudonyme 
Guy Goutierre (1939-), pseudonyme de Guy Marie-Vianney, médecin généraliste, romancier français.